Дятленко — русская фамилия украинского происхождения.

 Дятленко, Валерий Владимирович (род. 1947, Успенка, Сталинградская область) — российский политический деятель. Депутат Государственной Думы четвёртого созыва.
 Дятленко, Василий Карпович — советский военный, государственный и политический деятель, генерал-лейтенант (21.02.1969).